Дóкерский у́зел (через , от ; ) — морской соединяющий временный узел, которым привязывают выброску (бросательный конец) к швартовому канату при швартовке корабля к причалу. Существуют несколько вариантов прикрепления выброски к швартову, одним из которых и является докерский узел.

Способ завязывания 

Завести ходовой конец выброски в петлю швартового каната; обнести ходовым концом выброски коренной конец каната, образовав колы́шку; вставить конец выброски в колышку; затянуть.

Достоинства 
 Легко развязывать

Применение

В морском деле 
 В морском деле узел применяют для закрепления выброски на швартовом канате при швартовке

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. ISBN 5-277-01807-7
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Докерский узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

См. также 
 Список узлов

Соединяющие узлы
Морские узлы
Узлы